Зон-Ретель () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Зон-Ретель, Альфред (1899—1990) — марксистский экономист и философ.
 Зон-Ретель, Карл (1882—1966) — немецкий художник-модернист.